Bilje (Kroatië), een gemeente in Kroatië
Bilje (Miren - Kostanjevica), een plaats in Slovenië